Mutations е компилационен албум на британско-американската хевиметъл група Fight, издаден на 12 юли 1994 г.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Брайън Тилс – китара
 Ръс Периш – китара
 Джак „Джей Джей“ Браун – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Файт
Музикални албуми от 1994 година